Por Winterville pode estar à procura de:

Winterville (Carolina do Norte)

Winterville (Geórgia)

Desambiguações de topônimos